Leiding ist der Name folgender Orte:

 Leiding (Gemeinde Pitten), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Leiding (Heining-lès-Bouzonville), Ortsteil der Gemeinde Heining-lès-Bouzonville in Lothringen

Leiding ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Leiding (1925–2005), deutscher Politiker (CDU) 
 Johann Friedrich Martin Leiding (1816–1903), Hamburger Teehändler und MdB
 Katharina Leiding (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Rudolf Leiding (1914–2003), von 1971 bis 1975 Vorstandsvorsitzender der Volkswagenwerk AG

Siehe auch:
 Leyding